TVR Tuscan — спортивний автомобіль британської компанії TVR 1999–2006 років. Виготовлявся з кузовом 2-дверне купе п'ятьма серіями. На модель встановлювали 6-циліндровий рядний мотор об'ємом 3605 см³ чи 3996 см³ потужністю 355–395 к.с.

Tuscan (1967-1971) 
Перша модель TVR Tuscan з 2-місним кузовом спортивне купе виготовлялась ще впродовж 1969–1971 років. На ній встановлювали мотор V6 Ford-Essex об'ємом 2994 см³ потужністю 136 к.с. при 4750 об/хв. з карбюратором Weber. Модель розвивала максимальну швидкість 200 км/год з витратою палива 12,5 л на 100 км.

Двигуни
4.7 L Ford Windsor V8
4.9 L Ford Windsor V8
3.0 L Ford Essex OHV V6

Tuscan Speed Six (1999-2006)

Наприкінці 1990-х компанія TVR повернулась до серії моделей Tuscan після 29-річної перерви. Моделі переважно виготовлялись паралельно і в основному різнились ходовою частиною, моторами з різними технічними характеристиками — потужністю, крутним моментом при рівному робочому об'ємі (3605 см³, 3996 см³). Внаслідок цього моделі розвивали різні швидкості з різними показниками прискорення. Декотрі екземпляри машин використовували у професійних і любительських перегонах. 2-дверні, 2-місні кузови типу кабріолет, тарга моделей зазнавали переважно незначних змін у дизайні, типі, розташуванні світлотехнічних пристроїв. Велику увагу приділяли безпеці водія і пасажира, хоча згідно політиці компанії модель не отримала більшості електронних засобів безпеки.

Моделі 
Для повернення виготовили модель Tuscan R використала мотор об'ємом 4200 см³, потужністю 450 к.с. Вона розвивала швидкістю 320 км/год, розгоном 0-100 км/год за 4 секунди.

Наступна модель Tuscan Speed Six отримала мотор у 3996 см³, потужністю 360 к.с., розвивала 290 км/год, 0-100 км/год долала за 4,2 сек (2000).

Модель TVR Tuscan S випускали у 2000–2003, 2005 роках з моторами об'ємом 3996 см³, відповідно потужністю 400 к.с./390 к.с. з крутним моментом 421 Нм/498 Нм. Це дозволяло розвивати швидкість 290 і 305 км/год, сягати 0-100 км/год за 4,8 сек і 4,0 сек.
 
Модель TVR Tuscan 3.6 (2000–2005) з мотором у 3605 см³ розвивала потужність 350 к.с., крутний момент 391 Нм, швидкість 280 км/год, 0-100км/год за 4,8 сек.

Модель TVR Tuscan T440R (2000–2005) використовувала мотор 4200 см³ з потужністю 440 к.с. та розвивала 280 км/год, долала 0-100 км/год за 4,8 сек.

Двигуни
3.6 L Speed Six I6
4.0 L Speed Six I6
4.2 L Speed Six I6

Використання 
Автомашина стала відомою також завдяки фільму "Пароль «Риба-меч», де головний герой фільму у виконанні Джона Траволти володіє автомобілем TVR Tuscan з правостороннім кермом.

Галерея

Посилання 
 2001 TVR Tuscan technical specifications   
 2001 TVR Tuscan S technical specifications  
 2000 TVR Tuscan Speed Six technical specifications  
 Exclusive: The Wheeler Interview  
  Richard Hammond Reviews The TVR Tuscan (2000)

Примітки 

Спортивні автомобілі
Автомобілі TVR
Купе
Кабріолети
Автомобілі 1990-х
Автомобілі 2000-х